Пинјин (, чита се „пин-јин“) је помоћно кинеско латинично писмо којим се бележи изговор стандардног кинеског језика. Пинјин у Кини не замјењује кинеско, већ служи само као помоћно писмо.

Сама ријеч „пинјин“ значи „спајање гласова“, а у ширем смислу значи „гласовно писмо“, „фонетски алфабет“. У Народној Републици Кини користи се прецизнији термин „ханју пинјин“ (), што значи „гласовно писмо кинеског језика“. На Тајвану је 2002. године усвојено слично помоћно писмо, по имену „тонгјонг пинјин“, али је касније напуштено у корист ханју пинјина.

Ханју пинјин је одобрен 11. фебруара 1958. године на петом засједању Свекинеске народне скупштине Народне Републике Кине. Тиме је замијењен запис „бопомофо“ као начин подучавања стандардног кинеског језика у континенталној Кини и кинески поштански систем романизације. Уједињене нације су на захтјев кинеске владе 1979. године препоручиле свим својим чланицама ханју пинјин као стандардни систем романизације. Године 1979. га је одобрила и Међународна организација за стандардизацију (ИСО) као начин романизације стандардног кинеског језика (ИСО-7098:1991). Након тога пинјин је потиснуо старе системе романизације, као што је Вејд-Џајлсов из 1859. године (надопуњен 1892. године), и јејловску транскрипцију кинеског језика за енглеско говорно подручје, француску ЕФЕО, те њемачку и бројне друге транскрипције које се данас ријетко користе. Године 2001. Кинеска влада је изгласала закон о заједничком народном језику, који је дао правну основу за коришћење пинјина.

Кинески језик је тонални језик, а пекиншки мандарински дијалект, основа стандардног кинеског језика, има четири тона, који су у пинјину обиљежени сљедећим дијакритичким знацима:
 ˉ горњи тон (макрон)
 ˊ узлазни тон (акут)
 ˇ благосилазни, па узлазни тон (кукица)
 ˋ силазни и кратки тон (гравис)

Када се пинјин користи у другим језицима, тонови се биљеже само у стручној литератури.

Важно је нагласити да је пинјин латинични запис кинеског језика у којем нека слова не одговарају изговору у другим језицима који се служе латиницом, те се разликује од других латиничних транскрипција.

Ханју пинјин и српска транскрипција 
Слиједе основне транскрипције са пинјина:

 -{ch}- се изговара као „ч“
 -{j}- се изговара као „ђ“
 -{q}- се изговара као „ћ“
 -{r}- се изговара као „ж“
 -{sh}- се изговара као „ш“
 -{w}- се изговара као „-{w}-“ у енглеском језику
 -{x}- се изговара као меко „ш“, као што се у Црној Гори изговара „сјекира“, скраћено „шекира“, са меким „ш“
 -{y}- се изговара као „ј“
 -{z}- се изговара као спојено „дз“
 -{zh}- се изговара као „џ“
 слог -{yan}- и наставак слога --{ian}- се изговарају као „јен“
 наставак слога --{ong}- се изговара као „унг“

Слогови у пинјину 
У сљедећој табели су на лијевој страни иницијали или почетни сугласници, а горе финали слога. Нису могуће све комбинације.
-{

}-

Пинјин у језику форматирања -{HTML}- 
Сљедећа табела описује кодове који се користе у -{HTML}--у за писање знакова пинјина:

Види још 
 Википедија:Транскрипција са кинеског језика

Референце

Литература 
 Yin Binyong (尹斌庸) and Mary Felley. Chinese Romanization. Pronunciation and Orthography (Hanyu pinyin he zhengcifa 汉语拼音和正词法). Beijing: Sinolingua.  /. .

Спољашње везе 
 Ново издање табеле ханју пинјин слогова
 Пинјинатор - Конверзија кинеског писма у пинјин 
 Како користити пинјин при уносу кинеског текста 
 Кинеско-француски рјечник базиран на пинјину 
 О сличностима и различитостима тонгјонга и ханју пинјина 
 Подаци о пинјину на сајту -{Pinyin.info}- 
 -{Little Pinyin App 1.0 online}-
 Кинеске пјесме писане пинјином 

Писма
Фонетске азбуке
ISO стандарди
Кинеска латинизација